Yves Rocher:

 Yves Rocher — французский предприниматель, основатель одноимённой косметической компании.
 Yves Rocher — косметический бренд, компания по производству природной косметики растительного происхождения.